Kulmus ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Kulmus (1680–1731), Arzt in Danzig
 Johann Adam Kulmus (1689–1745), deutscher Anatom in Danzig, Bruder von Johann Georg Kulmus und Oheim seiner Tochter Luise Adelgunde Victorie Kulmus
 Luise Adelgunde Victorie Kulmus, verheiratete Gottsched (1713–1762), deutsche Schriftstellerin
 Anton Kulmus (1900–1989), deutscher Fabrikant